

Astronomia 
 Ehrlich – cratere lunare
 65708 Ehrlich – asteroide della fascia principale

Persone 
 Eugen Ehrlich – sociologo austriaco
 Heinrich Ehrlich – compositore e pianista tedesco
 Jon Ehrlich – compositore statunitense
 Paul Ehrlich – farmacologo tedesco
 Paul R. Ehrlich – ambientalista, biologo ed entomologo statunitense
 Peter Ehrlich – attore tedesco
 Robert Ehrlich –  politico e avvocato statunitense